Loveless puede referirse a:

 Loveless (álbum), un álbum de My Bloody Valentine.
 Loveless (manga), serie manga de Yun Koga.
 Loveless (banda), banda de rock de Boston, Massachusetts.
 The Loveless, película de 1982 protagonizada por Willem Dafoe.
 Loveless (Poema), recitado por Génesis en Final Fantasy VII.